Ю́лия Ви́кторовна Маха́лина (род. 23 июня 1968, Ленинград, СССР) — российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России (2008), обладательница премий «Золотой софит» (1995), «Benois de la Danse»  (1998).

Биография 
Юлия Махалина родилась 23 июня 1968 года в Ленинграде (в настоящее время — Санкт-Петербург). Поступила в Ленинградское академическое хореографическое училище (ЛАХУ) (в настоящее время — Академия русского балета им. А. Я. Вагановой). Кроме балета, с детства обучалась игре на фортепиано.

В 15 лет по приглашению Константина Сергеева на сцене Мариинского театра исполнила партии Медоры в 3-м акте балета «Корсар» и Гран-па в балете «Раймонда». В 16 лет — Машу в балете «Щелкунчик». Танцевала Одиллию в па-де-де из 3-го акта балета «Лебединое озеро» на выпускном экзамене в училище.

В 1985 году окончила ЛАХУ (Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой) (педагоги М. А. Васильева, И. Л. Баженова, Г. П. Конищев, Н. Н. Серебренников, Т. И. Шмырова) и была принята в Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова (с 1992 года — Мариинский театр). Дебютировала в партии Одетты (концертное исполнение 2-й картины «Лебединого озера»).

С 1985 года — артистка, а с 1989 года — солистка Мариинского театра. В театре продолжала занятия и готовила большинство партий в основном под руководством педагогов-репетиторов Ольги Моисеевой и Геннадия Селюцкого. Одну из первых главных партий в театре — Медору в балете «Корсар» — готовила под руководством Петра Гусева, занимавшегося восстановлением этого балета. Партию Мехменэ-Бану в балете «Легенда о любви» готовила под руководством Аллы Осипенко.

Стала первой исполнительницей партий: Анна Каренина в одноимённом балете на музыку П. И. Чайковского, хореография А. Проковского (1993), «Адажио» на музыку С. Барбера, хореография О. Виноградова (1993), Жар-птица в одноимённом балете И. Стравинского, хореография М. Фокина, реконструкция А. Лиепы и И. Фокиной (1994), Раймонда в одноимённом балете А. К. Глазунова, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича (1994), Фея в балете «Золушка»  С. Прокофьева, хореография О. Виноградова (1995), и других.

В послужном списке балерины Юлии Махалиной — около 60 балеринских партий в классических и современных балетах. За первые 8 сезонов в театре, до достижения статуса прима-балерины, она исполнила 17 ведущих партий, 10 из которых — в премьерах. Критики так отзывались о творчестве балерины:

Красота и выразительность движений, благородная удлинённость линий, прекрасные профессиональные данные, артистизм и редкое трудолюбие позволили танцовщице вскоре выдвинуться в ранг солисток. Махалина продемонстрировала свободное владение суперсовременной исполнительской техникой, стремительное вращение, незыблемый апломб. Балерине близки сильные, волевые характеры, трагические судьбы. В то же время Махалина остро чувствует эстетику современности. 

Впервые я увидела Махалину в 1987 году. Девочка танцевала так невозмутимо-царственно, что Клайв Барнс, известный американский балетный критик, назвал тогда Махалину «герцогиней на отдыхе». Махалина, по моему убеждению, остаётся лучшей исполнительницей таких различных, но масштабных ролей в классическом репертуаре, как Одетта-Одиллия, Никия в «Баядерке» (в этом балете я не знаю ей сегодня равных в мире), Раймонда, Жизель и Китри, не говоря уж о ролях неоклассического репертуара, таких, как Мехменэ-Бану в «Легенде о любви». Махалина, со своей пластичностью и драматизмом просто создана танцевать хореографию самых разных направлений и времён. Так, особое место в творческой судьбе Юлии занимает роль Брунгильды в гениальном балетном спектакле-эпосе Мориса Бежара «Кольцо вокруг кольца» («Кольцо Нибелунгов» на музыку Р.Вагнера). 

Участвовала в съёмках фильмов-балетов «Корсар» А. Адана (1988), «Дон Кихот» (1988), «Спящая красавица» (1989), «Лебединое озеро» (1990 — с И. Зеленским; 1992 — с А. Лиепой), «Баядерка», «Пахита» (1991), «Матильда Кшесинская. Фантазии на тему» (1993).

В 1990—1992 гг. работала по контракту в берлинском театре «Немецкая опера». Активно гастролирует на ведущих сценах мира (Немецкая опера, Ковент-Гарден, Парижская опера, Метрополитен Опера, Ла Скала, Римский оперный театр, театр Колон (Аргентина), и др.). Занимается преподаванием балетного искусства.

Принимает участие в телевизионных шоу, концертных программах, например, в 2011 году выступала в проекте Первого канала «Болеро» в паре с фигуристом Повиласом Ванагасом (пара получила приз зрительских симпатий).

Дважды была замужем. Живёт с родителями в России в Санкт-Петербурге на Набережной реки Мойки рядом с Юсуповским дворцом.

Творчество

Репертуар 
 Мариинский театр
 
 Мирта, «Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли и Ж. Перро, редакция М. Петипа 
 Уличная танцовщица, «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа и А. Горского 
 Фея Сирени, «Спящая красавица» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа, редакция К. Сергеева 

 1-я вариация в Гран-па из балета «Пахита», хореография М. Петипа
 Повелительница дриад, «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа
 Медора**, «Корсар» А. Адана, хореография Ж. Перро, М. Петипа, редакция П. Гусева 
 3-я вариация в картине «Тени», «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, редакция В. Пономарёва и В. Чабукиани
 19 сентября — Одетта-Одиллия, «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа и Л. Иванова, редакция К. Сергеева (принц Зигфрид — Марат Даукаев)

 Гамзатти, «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, редакция В. Пономарёва и В. Чабукиани
 Мария, «Проба» на музыку Г. Прессера и И. С. Баха, хореография А. Фодора 
 Никия, «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, редакция В. Пономарёва и В. Чабукиани

 Китри, «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа и А. Горского
 Солистка в Гран-па из балета «Пахита», хореография М. Петипа 

 Солистка**, «Тема с вариациями» на музыку П. И. Чайковского, хореография Дж. Баланчина

 Жизель, «Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа (дебютировала на сцене Немецкой оперы, Берлин)
 Аврора, «Спящая красавица» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа, редакция К. Сергеева  
 Лебедь, хореографическая миниатюра М. Фокина на музыку К. Сен-Санса
 Солистка II части**, «Симфония до мажор» на музыку Ж. Бизе, хореография Дж. Баланчина

 Раймонда, «Раймонда» А. К. Глазунова, хореография М. Петипа, редакция К. Сергеева
 III дуэт**, «В ночи» на музыку Ф. Шопена, хореография Дж. Роббинса 
 Терпсихора**, «Аполлон» И. Стравинского, хореография Дж. Баланчина

 Мехменэ-Бану, «Легенда о любви» А. Д. Меликова, хореография Ю. Григоровича
 Анна**, «Анна Каренина» на музыку П. И. Чайковского, хореография А. Проковского
 Солистка*, «Адажио» на музыку С. Барбера, хореография О. Виноградова (дебютировала на гастролях Мариинского театра в Лондоне)
  Солистка, «Шотландская симфония» на музыку Ф. Мендельсона, хореография Дж. Баланчина

 Жар-птица**, «Жар-птица» И. Стравинского, хореография М. Фокина, редакция А. Лиепы и И. Фокиной
 Раймонда**, «Раймонда» А. К. Глазунова, хореография М. Петипа, редакция Ю. Григоровича

 Маша, «Щелкунчик» П. И. Чайковского, хореография В. Вайнонена
 Фея*, Золушка, «Золушка» С. Прокофьева, хореография О. Виноградова (дебютировала в заглавной партии на гастролях Мариинского театра в США, Метрополитен-опера, Нью-Йорк)
 Зобеида, «Шехеразада» на музыку Н. А. Римского-Корсакова, хореография М.  Фокина, редакция А. Лиепы и И. Фокиной 
 Сильфида, «Сильфида» Г. Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля, редакция Э. М. фон Розен (дебютировала в Датском королевском балете, Копенгаген)
 Мария, «Бахчисарайский фонтан» Б. В. Асафьева, хореография Р. Захарова (дебютировала на гастролях Мариинского театра в Париже)

 Герцогиня Альба*, «Гойя-Дивертисмент» на музыку М. И. Глинки, хореография Х. Антонио 
 Мария Тальони, «Па-де-катр» на музыку Ц. Пуни, хореография А. Долина
 Па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда», хореография А. Вагановой 
 Девушка, «Видение розы» на музыку К. М. фон Вебера, хореография М. Фокина

 Джульетта, «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского
 Смерть, «Юноша и Смерть» на музыку И. С. Баха, хореография Р. Пети 

 «Кармен» на музыку Ж. Бизе, хореография Р. Пети

 Манон, «Манон» на музыку Ж. Массне, хореография К. Макмиллана
 Сирена**, «Блудный сын» С. Прокофьева, хореография Дж. Баланчина

 Мачеха**, «Золушка» С. Прокофьева, хореография А. Ратманского 

 Качуча Фанни Эльслер из балета «Хромой бес», хореография Ж. Коралли 

 Избранница**, «Весна священная» И. Стравинского, хореография В. Нижинского

 Фея Сирени, «Спящая красавица» П. И. Чайковского,  хореография М. Петипа, редакция С. Вихарева

 Эгина, «Спартак» А. Хачатуряна, хореография Леонида Якобсона
(*) — первая исполнительница партии.
(**) — первая исполнительница в постановке на сцене Мариинского театра.

Немецкая опера (Берлин) 
 1991 — «Аполлон» И. Стравинского, хореография Дж. Баланчина — Терпсихора
 1991 — Па-де-де на музыку П. И. Чайковского,  хореография Дж. Баланчина — Солистка
 1992 — «Кольцо вокруг кольца Нибелунгов» на музыку Р. Вагнера, хореография М. Бежара  — Брунгильда, Фрика

Партии в других театрах, концерты, гастроли 
 1989 — «Гран па классик» Д. Обера, хореография В. Гзовского — Солистка — Международный гала-концерт (Монреаль, Канада)
 2000 — «Электра» П. Кукоса, хореография Л. Вегетти — Электра — первая исполнительница, мировая премьера (Греция)
 2003 — «Онегин» на музыку П. И. Чайковского, хореография Дж. Крэнко — Татьяна — гастроли в Токио (Япония)
 2005 — «Весна священная» И. Стравинского, хореография Д. Бандурски — Фея — первая исполнительница, мировая премьера (Болгария)
 2007 — «Мата Хари» на музыку разных композиторов, хореография В. Романовского — Мата Хари — первая исполнительница —  театр «Мюзик-Холл» (Санкт-Петербург)
 Балет «Красная Жизель» на музыку П. Чайковского, А. Шнитке, Ж. Бизе, хореография Б. Эйфмана — Ольга Спесивцева
 Балет «Поэма экстаза» на музыку А. Скрябина, хореография А. Ратманского — Солистка
 Балет «Last Horizon», хореография В. Анжелова
 Балет «Двое на качелях» на музыку И. С. Баха и Ч. Варгас, хореография Р. Поклитару
 2011 — Музыкально-балетная композиция  «Признание» на музыку Игоря Дункула, хореография Ильи Устьянцева (Санкт-Петербург)
 2011 — спектакль «Я — клоун Божий. Нижинский», режиссёр Ю. Цуркану — театр «Приют Комедианта» (Санкт-Петербург)

Будучи на гастролях, Юлия Махалина в качестве приглашённой солистки исполняла ведущие партии в спектаклях крупнейших театров России и мира: «Баядерка», «Лебединое озеро», «Жар-птица» (Большой театр, Россия),  «Пахита» (театр «Гранд-Опера», Франция, Париж),   «Баядерка» (театр «Колон», Аргентина, Буэнос-Айрес),  «Лебединое озеро» (США, Бостон),  в труппе Датского Королевского балета.

Звания и награды 
 1990 — Гран при и Золотая медаль 4–го Международного конкурса артистов балета (Париж)
 1990 — Кинематографическая премия имени братьев Люмьер (Париж)
 1995 — Заслуженная артистка России — ...за заслуги в области искусства...
 1995 — Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» за исполнение партии Никии в балете «Баядерка»
 1998 — Первая премия Международного конкурса «Benois de la Danse» за исполнение партии Мехменэ-Бану в балете «Легенда о любви» в постановке Ю. Григоровича
 2008 — Народная артистка России

Видеография 
 1988 — «Оживлённый сад» из балета «Корсар» А. Адана, хореография Ж. Перро  и М. Петипа в редакции П. Гусева,  спектакль Мариинского театра,  дирижёр Виктор Федотов  — Медора (Гюльнара — Любовь Кунакова) 
 1988 — «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа и А. Горского,  спектакль Мариинского театра,  дирижёр Виктор Федотов  — Повелительница Дриад (Китри — Татьяна Терехова, Базиль — Фарух Рузиматов) (выпущен на DVD)
 1989 — «Спящая красавица» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции К. Сергеева, спектакль Мариинского театра, руководитель балетной труппы О. Виноградов, дирижёр Виктор Федотов  — Фея Сирени (Принцесса Аврора — Лариса Лежнина, Принц Дезире — Фарух Рузиматов) (выпущен на DVD)
 1990 — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа и Л. Иванова в редакции К. Сергеева, спектакль Мариинского театра, дирижёр Виктор Федотов — Одетта-Одиллия (Принц Зигфрид — Игорь Зеленский) (выпущен на DVD)
 1992 — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, хореография М. Петипа и Л. Иванова в редакции К. Сергеева, спектакль Мариинского театра — Одетта-Одиллия (Принц Зигфрид — Андрис Лиепа) (транслировался по телевидению)
 «Баядерка» Л. Минкуса, спектакль Мариинского театра — Никия
 1991 — Гран-па из балета «Пахита» Л. Минкуса, хореография М. Петипа — Пахита (партнёр — Игорь Зеленский)
 1993 — «Матильда Кшесинская. Фантазии на тему»
 1995 — «Золушка», хореография Олега Виноградова — Фея
 2005 — «Sacred Stage: The Mariinsky Theater» / «Священная сцена: Мариинский театр» (док. фильм, пр-во США)

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Ресурсы и статьи
 Страница на сайте Мариинского театра
 Русский балет. Энциклопедия. БРЭ, "Согласие", 1997.
 Биография на сайте «Премия "Benois de la Danse"»
 Биография на сайте «Премия "Золотой софит"»
 Биография на сайте «Личности Петербурга»
 Биография на сайте «Арт-проект»
 Ю. Махалина на сайте Санкт-Петербургской филармонии
  Ю. Махалина на сайте Фестиваля «Dance Open»
 
 Юлия Махалина на ISNI
 RG.RU. «Российская газета». Присуждение наград двенадцати сотрудникам Мариинского театра
 ИА REGNUM. Двенадцать сотрудников Мариинского театра получили награды из рук президента РФ (Санкт-Петербург)
 Н. Аловерт: «Моя любовь — Юлия Махалина» (газета «Русский базар» № 37 (385) (2003))
 Интервью с Ю. Махалиной: «Танец и его душа» (газета «Музыкальная правда», февраль 13, 1998, № 06)
 С. Конаев: «Юлия Махалина. Взгляд со стороны» (сайт «Московский музыкальный вестник»)
 Интервью с Ю. Махалиной: «Моя нога увела меня в балет» (сайт «Daily Talking», 21.07.2009)
 Интервью с Ю. Махалиной: «Пуанты и поклонники» (журнал «На Невском», 12.10.2009)
 Интервью с Ю. Махалиной: «Мания танца» (газета «Санкт-Петербургские ведомости»,  № 105  от  11.06.2009)
 Интервью с Ю. Махалиной: «Авербух поделил мою жизнь на до и после» («Вокруг ТВ», 11.01.2012)
 Интервью с Ю. Махалиной: «Балерина должна быть неразгаданной загадкой» (газета «Конкурент», 01.08.2012)
 Фото
 Фотогалерея Ю. Махалиной на сайте «Мастера музыкального театра»
 Фотогалерея Ю. Махалиной на сайте Н. Аловерт
 Фотогалерея Ю. Махалиной на фотосайте М. Бакановой
 Фотогалерея Ю. Махалиной на сайте «Flickr»
 Фотосессия Ю. Махалиной (фотограф И. Сорокин)
 Видео
 Ю. Махалина на YouTube: телепередача «Царская ложа» (часть 1)
 Ю. Махалина на YouTube: телепередача «Царская ложа» (часть 2)
 Ю. Махалина на YouTube: вариации из классических балетов
 Ю. Махалина на YouTube: отрывок из балета «Раймонда»
 Ю. Махалина на YouTube: балет «Лебединое озеро», 1990 г. (с И. Зеленским).
 Ю. Махалина на YouTube: адажио из балета «Лебединое озеро», 1992 г. (с А. Лиепой).
 Ю. Махалина на YouTube в балете «Пахита», 1991 г. (часть 1)
 Ю. Махалина на YouTube в балете «Пахита», 1991 г. (часть 2)
 Ю. Махалина на YouTube в балете «Пахита», 1991 г. (часть 3)
 Ю. Махалина на YouTube в балете «Пахита», 1991 г. (часть 4)
 Ю. Махалина на YouTube в балете «Пахита», 1991 г. (кода)
 Ю. Махалина на YouTube в балете «Пахита», 1991 г. (вариация)

Выпускники Ленинградского хореографического училища
Балерины — лауреаты приза «Бенуа танца»
Балерины — лауреаты премии «Золотой софит»